Geigenberg ist der Name folgender Orte:

 Geigenberg (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Geigenberg (Eschbronn), Ortsteil der Gemeinde Eschbronn, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Geigenberg (Gemeinde St. Leonhard), Ortschaft der Gemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich